A palavra Sida pode referir-se a:

Sida (botânica) - gênero botânico da família das Malvaceae
Sida (cidade) (ou Side) - cidade da Antiguidade, localizada no litoral sul-sudoeste da atual Turquia
Síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) - condição de deficiência no sistema imunológico ocasionado pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH ou HIV), também conhecida pela sigla em inglês, AIDS

Desambiguação